Aish ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Aish (* 1976), neuseeländischer Langstreckenläufer
 Nicole Aish (* 1976), US-amerikanische Langstreckenläuferin

Siehe auch:
 Aisch (Begriffsklärung)